Bendis (mythologie), in de Thracische mythologie de godin van de jacht
 Bendis (geslacht), een vlindergeslacht
 Brian Michael Bendis, een Amerikaans stripauteur